Rehnidium är ett släkte av insekter. Rehnidium ingår i familjen torngräshoppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Torngräshoppor
Rehnidium